Сэр Джо́н А́ртур Брэ́бем (), более известный как Джек Брэ́бем или Брэ́бхем (; ) — австралийский автогонщик, трёхкратный чемпион мира среди гонщиков «Формулы-1». Первый австралийский чемпион мира среди гонщиков. Австралиец года (1966). Трое сыновей Брэбема: Джефф, Гэри и Дэвид — также стали автогонщиками.

Карьера 

Родился в семье торговца в 15 км от Сиднея на окраине городка . После окончания школы, в 15 лет, устроился на работу в гараж, где занимался ремонтом автомобилей.

Во время Второй мировой войны служил в королевских воздушных силах. По возвращении с войны, в 1946 году открыл небольшую мастерскую по ремонту автомобилей. Также он участвовал в чемпионате Нового Южного Уэльса (New South Wales Championship) и одержал в нём победу.

В 1955 дебютировал на Гран-при Великобритании в чемпионате мира среди гонщиков в «Формуле-1» в команде Cooper. В 1959 Брэбем стал чемпионом мира в команде Cooper. В 1960 году повторил успех с командой. В третий раз стал чемпионом в 1966 году за рулём машины собственной команды Brabham.

Статистика выступлений

Чемпионат мира среди гонщиков 

|-
!
!Cooper Car Co
!
!Bristol 2,0 L6
!

||||||||||||

|-
!
!Jack Brabham
!Maserati 250F
!Maserati 250F 2,5 L6
!

||||||||||

|-
!rowspan=3|
!rowspan=2|Cooper Car Co
!rowspan=3|
! 1,5 L4
!rowspan=3|
||||||

||

||||||||||

|-
!rowspan=2| 2,0 L4

||||||||||||||||||
|-
!
||||||||

||||||||||||||||
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Cooper Car Co
!rowspan=3|
! 2,2 L4
!rowspan=3|

||||

||||

||||||||

|-
! 2,0 L4
||||

||||

||||

||||||
|-
! 1,5 L4
||||||||||||||

||||

||||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Cooper Car Co
!
!rowspan=2| 2,5 L4
!rowspan=2|

|
|
|
|

|-
!
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Cooper Car Co
!
!rowspan=2| 2,5 L4
!rowspan=2|

||||||||||||||||||||||||

|-
!
|

||||||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Cooper Car Co
!
! 1,5 L4
!rowspan=2|

||||||||||

|-
!
! 1,5 V8
||||||||||

||||||||||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Brabham Racing Organisation
!
!rowspan=2| 1,5 V8
!rowspan=2|

||||||||||||||||

|-
!
||||||||||

||||||||
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Brabham Racing Organisation
!
!rowspan=3| 1,5 V8
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||||||

|-
!

||||||||

||||||||||||
|-
!
||||

||

||||||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Brabham Racing Organisation
!
!rowspan=2| 1,5 V8
!rowspan=2|

||||||||||||||

|-
!
||||||||||||

||||||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Brabham Racing Organisation
!rowspan=2|
!rowspan=2| 1,5 V8
!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|

|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Brabham Racing Organisation
!
!rowspan=2| 3,0 V8
!rowspan=2|

||||||||||

|-
!
||||||||||||

||||||||
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Brabham Racing Organisation
!
!rowspan=3| 3,0 V8
!rowspan=3|

||||||||||||||||||||||||

|-
!
|

||||||||||||||||||||
|-
!
||||

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Brabham Racing Organisation
!
! 3,0 V8
!rowspan=2|

||||||||||||||||||||||||

|-
!
! 3,0 V8
|

|
|-
!
!Motor Racing Developments
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|
|

|
|

|-
!
!Motor Racing Developments
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
! 

|}

Результаты стартов в «500 миль Индианаполиса»

Память 
В 2017 году Королевский Австралийский монетный двор выпустил памятную монету достоинством в 50 центов, посвящённую Брэбему. На лицевой стороны было отчеканено изображение Джека и его , на котором он в  году стал единственным в истории Формулы 1, кому удалось победить в чемпионате мира на машине собственной конструкции.

Награды 
 АО
 OBE

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 
 Сайт Джека Брэбема
 Профиль на database.motorsportmagazine.com
 Профиль на jack-brabham-engines.com
 Grand Prix History — Hall of Fame, Jack Brabham
 Профиль на 4mula1.ro
 Brabham’s 1998 Ring race

Автогонщики Австралии
Офицеры ордена Австралии
Офицеры ордена Британской империи
Пилоты Формулы-1 из Австралии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Австралии
Пилоты Инди-500 из Австралии
Живые национальные сокровища Австралии